HMAS „Anzac” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Royal Australian Navy; nazwa pochodzi od nazwy formacji żołnierzy Australii i Nowej Zelandii walczących w I wojnie światowej – ANZAC:
 HMAS „Anzac” – niszczyciel typu Parker z okresu międzywojennego, wcześniej brytyjski HMS „Anzac”
 HMAS „Anzac” (D59) – niszczyciel typu Battle z lat 40. XX wieku
 HMAS „Anzac” (FFH 150) – fregata rakietowa typu ANZAC z przełomu XX i XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy australijskich okrętów